Гробница:

 Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения.
 «Гробница» — низкобюджетный фильм 1985 года, снятый режиссёром Фредом Реем по новелле Брэма Стокера.
 «Гробница» — четвёртый эпизод мини-сериала «Лунный рыцарь» (2022), действие которого происходит в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».

См. также